Der Kanton Civray ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Montmorillon, im Département Vienne und in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Civray. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2011 Jean-Olivier Geoffroy (DVD).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 30 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Chauvigny die zwölf Gemeinden Blanzay, Champagné-le-Sec, Champniers, Civray, Linazay, Lizant, Saint-Gaudent, Saint-Macoux, Saint-Pierre-d’Exideuil, Saint-Saviol, Savigné und Voulême. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 198,30 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 8605.

Civray